A 26 322-es számú mellékút egy nagyjából fél kilométer hosszú, állomáshoz vezető, öt számjegyű mellékút Borsod-Abaúj-Zemplén megyében.

A 3-as főútból ágazik ki, Tornyosnémeti és Hidasnémeti határa közelében, de tornyosnémeti területen. Méterekkel a kiágazása után átlépi az előbbi két település határát, onnantól Hidasnémeti belterületén halad, Vasút utca néven, északnyugat felé. A Szerencs–Hidasnémeti-vasútvonalat, Kassa–Hidasnémeti-vasútvonalat és Miskolc–Hidasnémeti-vasútvonalat is kiszolgáló Hidasnémeti vasútállomásig tart, amelynek térségében véget is ér; teljes hossza, az országos közutak térképes nyilvántartását szolgáló kira.gov.hu adatbázisa szerint 480 méter.

Források 
 kira.gov.hu, lekérdezés időpontja: 2019. május 17.

Jegyzetek 

26322